Kyle Bennett, né en 1990, footballeur anglais
 Kyle Bennett, né en 1979 et mort en 2012, cycliste américain